Verwaltungsgebühr steht für:
 Gebühren die aus der Verwaltung eines Investmentfonds entstehen, siehe Total Expense Ratio
 eine Bankgebühr für die Kontoführung
 eine Gebühr für eine bestimmte Amtshandlung oder sonstige Verwaltungstätigkeit einer öffentlichen Verwaltung, siehe Verwaltungsgebühr (kommunal)